Astronauta pode referir-se a:

 Astronauta, o navegante do espaço
Astronauta (Mauricio de Sousa), personagem de HQ
Astronauta (canção), do rapper brasileiro Gabriel o Pensador
O Astronauta, canção de Roberto Carlos

Ver também
Astronaut

Desambiguação